Тереблече () — село в Глыбокском районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2883 человека. Почтовый индекс — 60436. Телефонный код — 3734. Код КОАТУУ — 7321085401.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР село Тереблешти переименовано в Порубное.

В 1995 г. селу возвращено историческое название.

Местный совет 
60435, Черновицкая обл., Глыбокский р-н, с. Тереблече

Примечания

Ссылки 
 Тереблече на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области
 

Населённые пункты Глыбокского района